Solleveld ist der Familienname folgender Personen:

 Coen Solleveld (1920–2014), niederländischer Musikmanager
 Gerrit Solleveld (* 1961), niederländischer Radrennfahrer
 Maarten Solleveld (* 1979), niederländischer Schachspieler und Mathematiker